

Anno 
 888 o 888 a.C.

Codici 
 888 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Gekko, nella Prefettura di Shizuoka, del Giappone

Matematica 
 888 – numero